Darcy Ribeiro, antropólogo e político brasileiro
Darcy Ribeiro (Contagem), bairro
Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Campus UnB Darcy Ribeiro

Desambiguações de antropônimos